Витр — может означать:

 Витр — молитва в исламе.

Аббревиатура:
 ВИТР — Всесоюзный/Всероссийский научно-исследовательский институт методики и техники разведки — институт в Ленинграде/Санкт-Петербурге по горному делу.
 ВИТР — издательство научной литературы «ОНТИ ВИТР».

См. также 
 Витри-сюр-Сен — муниципалитет во Франции
 Филипп де Витри (1291—1361) — французский композитор.